Hollis steht für: 

 (4084) Hollis, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Hollis (Alaska), in der Prince of Wales-Hyder Census Area
 Hollis (Maine), im York County
 Hollis (New Hampshire), im Hillsborough County
 Hollis (Oklahoma), im Harmon County
 Hollis (Queens), New York City

Hollis ist der Familienname folgender Personen: 
 Adrian S. Hollis (1940–2013), britischer Altphilologe und Schachspieler
 Brenda Hollis, US-amerikanische Juristin
 Crispian Hollis (* 1936), englischer Geistlicher, Bischof von Portsmouth
 H. H. Hollis (1921–1977), US-amerikanischer Schriftsteller
 Henry F. Hollis (1869–1949), US-amerikanischer Politiker
 John Hollis (1927–2005), britischer Schauspieler
 Joshua Hollis (1875–1944), englischer Fußballspieler
 Lee Hollis (* 1963), US-amerikanischer Rocksänger und Autor

 Martin Hollis (1938–1998), britischer Philosoph
 Mike Hollis (* 1972), US-amerikanischer  American-Football-Spieler
 Patricia Hollis, Baroness Hollis of Heigham (1941–2018), britische Politikerin
 Reginald Hollis (1932–2010), kanadischer Bischof
 Roger Hollis (1905–1973), britischer Geheimdienstmitarbeiter
 Rondae Hollis-Jefferson (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Roy Hollis (1925–1998), englischer Fußballspieler
 Sam Hollis (1866–1942), englischer Fußballtrainer
 Steve Hollis (* 1972), englischer Fußballspieler

 Tommy Hollis (1954–2001), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hollies
 Hollis Township